Pfaffenklinge – abgeleitet vom Grundwort Klinge ‚kleines Kerbtal‘ – heißen einige Bachtäler in Baden-Württemberg:

 Pfaffenklinge (Jagst), linkes Seitenbachtal zur Jagst nach Berlichingen, Gemeinde Schöntal, Hohenlohekreis
 Pfaffenklinge (Stangenbach), linkes Bachtal zum Stangenbach bei Stangenbach, Gemeinde Wüstenrot, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Pfaffenklinge (Strümpfelbach), rechtes Seitental des Strümpfelbachs (als Bettringer Bach zum Waldstetter Bach, zur Rems) in Weiler in den Bergen, Stadt Schwäbisch Gmünd, Ostalbkreis

Siehe auch:
 Pfaffenklingenbach